El Distrito judicial de Madre de Dios es una de las divisiones administrativas judiciales en las que se divide el territorio peruano.

Tiene como sede la ciudad de Puerto Maldonado y su competencia se extiende a las tres provincias que conforman la Región Madre de Dios.

Fue creada por Resolución Administrativa Nº 065-2001-CE-PJ y se instaló el 2 de julio del 2001 bajo la presidencia de Valentín Paniagua Corazao.

Consta únicamente de una Sala Mixta.

Véase también 
 Poder Judicial del Perú

Distritos judiciales de Perú